Термин Перра́ш может иметь следующие значения:

Персоналии 
 Перраш, Антуан-Мишель (1726—1779) — французский скульптор, инженер и предприниматель, автор проекта преобразования лионского района Прескиль. Сын Мишеля Перраша.
 Перраш, Мишель (1685—1750) — французский скульптор, отец Антуана-Мишеля Перраша.

Прочее 
 Перраш — квартал в Лионе, а районе Прескиль.
 Набережная Перраш — в Лионе, а районе Прескиль.
 Лион-Перраш — железнодорожный вокзал в Лионе.
 Перраш — конечная станция линии A Лионского метрополитена.